Alija Rawilewa Iksanowa (ros Алия Равильевна Иксанова, ur. 19 czerwca 1984 w Niżniekamsku) – rosyjska biegaczka narciarska, brązowa medalistka mistrzostw świata.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Alija Iksanowa pojawiła się 28 grudnia 2001 roku w zawodach FIS Race w Krasnogorsku, gdzie zajęła 35. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. W 2004 roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Stryn, gdzie była dwunasta w biegu na 15 km techniką klasyczną.

W Pucharze Świata zadebiutowała 22 stycznia 2011 roku w Otepää, zajmując 17. miejsce w biegu na 10 km stylem klasycznym. Tym samym już w swoim debiucie wywalczyła pierwsze pucharowe punkty. W klasyfikacji generalnej sezonu 2010/2011 zajęła ostatecznie 78. miejsce. W 2011 roku wystąpiła na mistrzostwach świata w Oslo w 2011 roku. Wspólnie z koleżankami z reprezentacji zajęła tam szóste miejsce w sztafecie. Ponadto zajęła 19. miejsce na dystansie 10 km stylem klasycznym. Największe sukcesy osiągnęła jednak podczas zimowej uniwersjady w Erzurum w 2011 roku, gdzie zdobyła cztery medale: złote w sztafecie i biegu na 5 km stylem klasycznym oraz srebrne w biegu łączonym i biegu na 15 km stylem dowolnym.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie 
Jak dotąd Iksanowa nie stała na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS-u

Przypisy 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Rosyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1984
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2011